Damaschek bezeichnet

 Damašek (Pustá Rybná), Ansiedlung von Pustá Rybná, Okres Svitavy, Tschechien
 Marcel Damaschek (* 1997), deutscher Fußballspieler